Wenshu (kinesiska: 文殊, 文殊镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 630 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wenshu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiuquan,  km öster om Wenshu. Trakten runt Wenshu är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina